Niemcy:
 Freimersheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms
 Freimersheim (Pfalz) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße